Eiderbach ist der Name von:

 Eiderbach (Main), linker Zufluss des Mains nach Kleinheubach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eiderbach (Marsbach), linker Zufluss des Marsbachs in Rippberg, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Eiderbach (Wellbach), rechter Zufluss des Wellbachs in der Waldexklave von Annweiler am Trifels, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Eiterbach